Mount Rogers ist der Name folgender Berge:

 Mount Rogers (British Columbia) in Kanada
 Mount Rogers (Coatsland) in Antarktika
 Mount Rogers (Virginia) in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Mount Rodger, Berg in der Heritage Range, Antarktika